Ереванский зоологический парк (арм: Երևանի կենդանաբանական այգի) — зоопарк в городе Ереване (столица Армении).

Описание 
К началу 2019 года зоопарк насчитывал 720 животных 125 видов. В 2018 году родилось 11 и было приобретено 19 млекопитающих.

Поступления в бюджет в 2018 году: 489 млн драм, из них — 310 млн драм из государственного и/или общинного бюджета республики.

История 
Строительные работы начались в 1941 году и были завершены в 1950 году (во время Великой Отечественной войны строительство было приостановлено).

Один из авторов планировки зоопарка — архитектор Григорий Агабабян.

14 июня 1991 года на территорию зоопарка упал вертолёт Ми-8, перед этим столкнувшийся в воздухе с проводами ЛЭП. После падения машина взорвалась и сгорела, погибли три члена экипажа. На земле никто не пострадал, частично разрушена металлическая ограда.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт ереванского зоопарка
 Ереванский зоопарк, видео, Youtube
 Побег: трагическая история слона Вовы 

Зоопарки Армении
Достопримечательности Еревана